Pas-de-Calais (frz. für Straße von Calais) ist Namensbestandteil von:

 Straße von Dover zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa
 Département Pas-de-Calais, Département in Frankreich
 Nord-Pas-de-Calais, ehemalige Region in Frankreich
 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ehemaliger Name der Region Hauts-de-France in Frankreich

Siehe auch:
 TER Nord-Pas-de-Calais, Verkehrsunternehmen in Frankreich